Dit is een lijst van bisschoppen en aartsbisschoppen van Mainz. In het Heilige Roomse Rijk waren de aartsbisschoppen ook keurvorst (zie Keur-Mainz).

Lijst 

 
 
Geschiedenis van Mainz
Geschiedenis van Rijnland-Palts
Mainz
Mainz